Pragma ist Teil folgender Begriffe:
 Pragma-Dialektik
 Thukydideisches Pragma

Pragma, kurz für directive pragma ist eine Bezeichnung für:
Compiler-Anweisung